Лью —  фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лью, Джейкоб (род. 1955) — американский политик.
 Лью, Люси (род. 1968) — американская актриса, продюсер и режиссёр.
 Лью, Тайрон (род. 1977) — американский баскетболист.

Топоним
 Лью () — коммуна во Франции, департамент Воклюз.

См. также 
 Элизабет Ван Лью